Al-Sadd (Arabiska: السد القطري, As-Sadd)  är en professionell fotbollsklubb från Qatars huvudstad Doha. Al-Sadd är Qatars mest framgångsrika klubb med bland annat 11 vinster i Q-League, 13 vinster i Emir of Qatar Cup och framförallt vinsten i Asian Clubs Cup 1988.

Al-Sadd styrs av shejken Mohammed Bin Khalifa Al-Thani som är medlem i den styrande ätten Al-Thani i Qatar.

Kända spelare som har spelat för Al-Sadd genom åren är bland andra: Romário, Abédi Pelé, Frank Leboeuf, Victor Ikpeba, Ali Daei och Karim Bagheri.

Den 18 juni 2007 betalade Al-Sadd US$ 20 miljoner (cirka 136 miljoner kr) till den argentinska klubben Vélez Sársfield för den argentinske anfallstalangen Mauro Zárate, det dyraste nyförvärvet i Qatars fotbollshistoria någonsin.

Titlar 
 Asian Clubs Cup (2)
1988, 2011

 Gulf Club Champions Cup (1)
1991

 Arab Champions League (1)
2001

 Q-League (16)
1972, 1974, 1979, 1980, 1981, 1987, 1988, 1989, 2000, 2004, 2006, 2007, 2013, 2019, 2021, 2022

 Emir of Qatar Cup (15)
1975, 1977, 1982, 1985, 1986, 1988, 1991, 1994, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2014, 2015

 Heir Apparent Cup (4)
1998, 2003, 2006, 2007

 Qatar Sheikh Jassem Cup (2)
1992, 2006

Placering tidigare säsonger

Kända spelare 
  Xavi
  Nadir Belhadj
  Lee Jung-soo

Källor

Externa länkar 
 Officiell webbplats 
 Sadd Sports Club på Soccerway 
 Sadd Sports Club på Transfermarkt 
 RSSSF (säsonger och mästare)
 RSSSF (CUP vinnare)

Fotbollsklubbar i Qatar
Sportklubbar bildade 1969
Sport i Doha